Mattos kan som auktorsförkortning betyda:

 Armando de Mattos
 Joáo Rodrigues de Mattos

Robotskapade auktorsförkortningar